Минулорічна чемпіонка Орина Соболенко зазнала поразки в другому колі від Крістини Плішкової.

Катерина Олександрова вигра свій перший титул WTA, здолавши в фіналі Олену Рибакіну 6–2, 6–4.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

2020 Singles
WTA Shenzhen Open - Singles
2020 у китайському спорті